Вторая пара посева — Виктория Азаренко и Марина Эракович — победительница соревнований.

Посев 
{|
|
  Тимея Бачински /  Анжелика Кербер (Четвертьфинал)
  '''Виктория Азаренко /  Марина Эракович (Титул)
  Каролина Возняцки /  Александра Возняк (Второй раунд)
  Чжань Юнжань /  Алиса Клейбанова ''(Четвертьфинал)
|
<ol start="5">
 Доминика Цибулкова /  Магдалена Рыбарикова ''(Первый раунд)
 Никола Франкова /  Агнеш Савай ''(Финал)
 Сорана Кырстя /  Моника Никулеску ''(Четвертьфинал)
 Сюй Вэньсинь /  Хуан Исюань ''(Полуфинал)
|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия